Der Kanton Beaurepaire war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vienne, im Département Isère und der Region Rhône-Alpes. Hauptort war Beaurepaire. Vertreter im conseil général des Départements war zuletzt von 1976 bis 2015 Christian Nucci (PS).

Gemeinden 
Der Kanton umfasste 15 Gemeinden:

Beaurepaire
Aufgelöst 2015